«Rivera» o «La Rivera» puede referirse a:

Hidrografía 
 Rivera, pequeño caudal de agua continua que corre por la tierra; también referido al cauce por donde corre.
 Rivera de los Moriegos, rivera que transcurre principalmente por el término municipal de Torregamones, municipio de España.

Divisiones administrativas 
 La Rivera, municipio de Bolivia.
 Rivera, ciudad de Argentina.
 Rivera, municipio de Colombia.
 Rivera Oveja, localidad española.
 Rivera, antigua comuna de Suiza.
 Rivera, ciudad de Uruguay.
 Rivera, departamento de Uruguay.

Antroponimia 
 Rivera, apellido de español e italiano.

Personas 
 Alberto Carlos Rivera Díaz (1979-), político español.
 Andrés Felipe Rivera Galeano (1994-), cantante urbano colombiano.
 Angélica Rivera Hurtado (1969-), actriz mexicana y esposa de Enrique Peña Nieto.
 Bernabé Rivera (1795-1832), militar uruguayo.
 Carlos Augusto Rivera Guerra (1986-), actor y cantante mexicano.
 Diego Rivera (1886-1957), muralista mexicano.
 Francisco Rivera Pérez (1948-1984), torero español.
 Fructuoso Rivera (1784-1854), militar y político uruguayo, primer Presidente constitucional de su país.
 Geraldo Rivera (1943-), escritor y presentador estadounidense.
 Gerardo Rivera Rodríguez (1973-), cantante puertorriqueño.
 Giovanni Rivera (1943-), exjugador de fútbol y político italiano.
 Hesnor Rivera, poeta iniciador de la vanguardia literaria en Venezuela en 1955.
 Janney Dolores Rivera Saavedra (1969-2012), cantante, intérprete, compositora, actriz, empresaria, y productora estadounidense de origen mexicano.
 Jhon Jairo Rivera Valencia (1974-), actor, cantante, y empresario colombiano.
 José Antonio Primo de Rivera (1903-1936), abogado y político español, primogénito del dictador Miguel Primo de Rivera.
 José Eustasio Rivera Salas (1888-1928), escritor colombiano.
 José Fernando Rivera Morales (1984-), rapero, cantante, y compositor puertorriqueño.
 Leandro Rivera (1980-), actor español.
 María Rivera (1971-), poetisa y promotora cultural mexicana.
 Mariano Rivera (1969-), beisbolista panameño.
 Maura Verónica Rivera Díaz (1984-), bailarina chilena.
 Miguel Primo de Rivera (1870-1930), militar y dictador español.
 Miguel Rivera Dorado (1942-), arqueólogo y escritor español.
 Rivera Berreta, político uruguayo, intendente de Canelones
 Rivera Elgue, militar y político uruguayo, subsecretario de Defensa
 Roberto Luis Rivera (1973-), músico puertorriqueño.
 Ron Rivera (1962-), entrenador de fútbol americano estadounidense.

Medios de transporte 
 Ruta Nº 5 Brigadier General Fructuoso Rivera, carretera en Uruguay.